Mittiträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Mittiträsket (Byske socken, Västerbotten), sjö i Skellefteå kommun,  (7,36 ha)
Mittiträsket, Västerbotten, sjö i Umeå kommun,  (7,3 ha)
Mittiträsket, Norrbotten, sjö i Piteå kommun,  (10,5 ha)
Mittiträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 736395-170630), sjö i Jokkmokks kommun,  (3,89 ha)
Mittiträsket (Jokkmokks socken, Lappland, 737985-171701), sjö i Jokkmokks kommun,  (5,85 ha)
Mittiträsket (Lycksele socken, Lappland, 718124-163384), sjö i Lycksele kommun,  (13,5 ha)
Mittiträsket (Lycksele socken, Lappland, 718164-163262), sjö i Lycksele kommun, 
Mittiträsket (Sorsele socken, Lappland, 725265-155297), sjö i Sorsele kommun,  (15,2 ha)
Mittiträsket (Sorsele socken, Lappland, 726205-159386), sjö i Sorsele kommun,  (1,32 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn